Од може да се отнася за:
 Од, река във Франция
 Од (езеро), езеро във Франция
 Од (департамент), департамент във Франция